East Chester ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:

 East Chester (Alaska), im Anchorage County
 East Chester (New York), im Orange County
 East Chester (South Carolina), im Horry County

in Kanada:
 East Chester (Nova Scotia)

Siehe auch:
 Eastchester